Харилайд:

 Харилайд — остров, принадлежащий Эстонии.
 Харилайд — полуостров в Эстонии.